Lacey ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lacey (Arkansas), im Drew County
 Lacey (Iowa), im Mahaska County
 Lacey (Washington)

Lacey ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred T. Lacey (1821–1878), US-amerikanischer Politiker
 Andrew Lacey (1887–1946), australischer Politiker
 Bill Lacey (1889–1969), irischer Fußballspieler
 Bob Lacey (* 1953), US-amerikanischer Baseballspieler 

 Deborah Lacey, US-amerikanische Schauspielerin
 Derek Lacey (1942–2009), britischer Sportmoderator 
 Dermot Lacey (* 1960), irischer Politiker
 Edward S. Lacey (1835–1916), US-amerikanischer Politiker
 Eileen A. Lacey (* 1961), US-amerikanische Mammalogin und Verhaltensökologin
 Howard Elton Lacey (1937–2013), US-amerikanischer Mathematiker
 Jack Lacey (1911–1965), US-amerikanischer Jazzposaunist
 Jana Mandana Lacey-Krone (* 1979), Schweizer Tierlehrerin
 Jesse Lacey (* 1978), US-amerikanischer Musiker und Sänger
 John Lacey (* 1973), irischer Rugby-Union-Spieler und -Schiedsrichter
 John F. Lacey (1841–1913), US-amerikanischer Politiker
 Josh Lacey (* 1968), britischer Schriftsteller
 Martin Lacey jr. (* 1977), britischer Dompteur und Tierlehrer

 Nicola Lacey (* 1958), britische Rechtswissenschaftlerin
 Pearse Lacey (Michael Pearse Lacey; 1916–2014), kanadischer Geistlicher, Weihbischof in Toronto
 Penny Lacey (1948–2015), britische Pädagogin
 Rob Lacey (1962–2006), britischer Schauspieler und Schriftsteller 
 Robert Lacey (* 1944), britischer Historiker
 Ronald Lacey (1935–1991), britischer Schauspieler
 Sam Lacey (1948–2014), US-amerikanischer Basketballspieler
 Thomas Lacey (* 1993), australischer Schauspieler
 Tiff Lacey (* 1965), britische Singer-Songwriterin
 William Lacey (* 1973), britischer Dirigent 

Siehe auch:
 Lacey Township
 Cagney & Lacey, US-amerikanische Fernsehserie
 Mount Lacey, Berg im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Lacy